Луцино — топоним в России:

 Луцино — село в Одинцовском районе Московской области;
 Луцино — дачный академический посёлок в Одинцовском районе Московской области.